Гуго Мойрер, Гуго Карл Август Меурер (нім. Hugo Karl August Meurer; 28 травня 1869 — 4 січня 1960) — німецький військово-морський діяч, віцеадмірал запасу рейхсмаріне.
 Александер Мойрер, Александер Альберт Август Мойрер (нім. Alexander Albert August Meurer; 15 серпня 1862, Крелау — 3 лютого 1948, Гамбург) — німецький військово-морський історик і офіцер, віце-адмірал кайзерліхмаріне.
 Манфред Мойрер (нім. Manfred Meurer; 8 вересня 1919, Гамбург — 22 січня 1944, Магдебург) — німецький льотчик-ас нічної винищувальної авіації, гауптман.